Lilica — futebolista brasileiro
 Perninha e Lilica — personagens de telessérie animada
 Cocoricó — telessérie que tem a personagem Galinha Lilica

Desambiguações de epônimos